La NCAA Division I 2011 si è svolta dal 1° al 17 dicembre 2011: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quinta volta alla .

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Lexington, KY

Premi individuali

Fase regionale a Minneapolis, MN

Premi individuali

Fase regionale a Gainesville, FL

Premi individuali

Fase regionale ad Honolulu, HI

Premi individuali

Final Four – Alamodome, San Antonio

Premi individuali 
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2011
NCAA Division I (pallavolo femminile)